ППС — аббревиатура, может означать следующее:
 ППС — паритет покупательной способности в экономике
 ППС — Панамериканский почтовый союз (UPAEP)
 ППС — пенополистирол
 ППС — патрульно-постовая служба, входит в ГУОООП МВД РФ
 ППС (телесериал) — российский телесериал НТВ 2010 года
 ППС — пистолет-пулемёт Судаева
 ППС — пожарно-прикладной спорт
 ППС — полевая почтовая станция
 ППС — Польская партия социалистов
 ППС — прикладное программное средство
 ППС — приобретённые пороки сердца
 ППС — Пётр Петрович Смолин — биолог
 ППС — профессорско-преподавательский состав ВУЗа
 ППС — Пункт приема стеклотары
 ППС — Постоянное пенсионное страхование (другое название СНИЛСа).

Примечания